A városi és a mezei egér a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának nyolcadik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Nagy Csaba, Neményi Mária
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Mozdulattervezők: Koltai Jenő, Ternovszky Béla
 Rajzolták: Apostol Éva, Csonka György, Jónák Tamás, Kéri László, Rofusz Ferenc, Zsilli Mária
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 
 A városi és a mezei egér a Hungarian Movie Database oldalon 
 

La Fontaine-mesék